

Cinema 
Comedown – film del 2012 diretto da Menhaj Huda

Musica 
Comedown – singolo del 1995 dei Bush